Callian (Gers)
 Callian (Var)